/{{подст:к удалению}}/

Спортивные сооружения - крытые или открытые сооружения для занятий спортом и физической культурой - проведения тренировок и соревнований. Подразделяются по группам видов спорта, для которых предназначены: легкая атлетика, водные виды спорта (плавание и прыжки в воду), лыжный спорт, технические виды спорта (автомобильные и мотоциклетные гонки), стрельба и пр., а также по размеру и уровню оснащения.

Виды спортивных сооружений:
 Стадион
 Спортзал
 Спортплощадка
 Плавательный бассейн
 Ледовый каток
 Стрелковый тир
 Корт
 Ипподром
 Велотрек
 Гребной канал
 Автодром
 Мототрек

Спортивные сооружения